Österreichische Fußball-Bundesliga 2018/2019 var den 107:e säsongen av österrikiska högstaligan i fotboll. Nytt för denna säsongen är att 10-lagsserien har utökats till 12 lag (senast Bundesliga hade 12 lag var säsongen 1992/1993) samt att mästerskapsserie och nedflyttningsserie införts. För första gången sedan säsongen 2013/2014 har varje förbundsland lag i högstaligan. Red Bull Salzburg var inför säsongen regerande mästare, en titel man återigen lyckades försvara.

Lag och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Playoff

Europa League

Källor
Officiell hemsida 

2018/2019
Fotbollssäsongen 2018/2019
2018 i Österrike
2019 i Österrike